Dieser Artikel behandelt die finnische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England. Finnland nimmt zum vierten Mal teil.

Qualifikation 
Finnland wurde für die Qualifikation in Gruppe E gelost und traf dabei auf Schottland, Portugal und erstmals auf Albanien sowie Zypern. Die Finninen starteten mit drei Siegen gegen die beiden schwächeren Gegner und kamen dann in Portugal nur zu einem 1:1. Im März 2020 nahmen sie dann zur Vorbereitung auf die für April terminierten weiteren Qualifikationsspiele am Zypern-Cup 2020 teil, wo sie Zweite wurden. Aufgrund der beginnenden COVID-19-Pandemie mussten die April-Spiele aber verschoben werden. Erst im Herbst konnte die Qualifikation vorerst fortgesetzt werden und die Finninnen konnten beide Spiele gegen die noch bei der letzten EM von ihrer Trainerin trainierten Schottinnen mit 1:0 gewinnen, wodurch die Schottinnen sich nicht mehr für die EM qualifizieren konnten. Dann mussten wegen der wieder ausbrechenden Pandemie die letzten beiden Spiele in den Februar 2021 verschoben werden. Am 19. Februar trafen sie auf den letzten Konkurrenten um den Gruppensieg, die Portugiesinnen. Der Gewinner wäre auf Grund des direkten Vergleichs nicht mehr von Platz 1 verdrängbar. Linda Sällström, die beim 8:1-Sieg gegen Albanien mit ihrem 42. Länderspieltor die langjährige Rekordtorschützin Laura Österberg Kalmari abgelöst hatte, erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das einzige Tor des Spiels und schoss so ihre Mannschaft zur EM-Endrunde, die die Finninnen vier Jahre zuvor als einziger EM-2013-Teilnehmer verpasst hatte. Es war nicht das einzige entscheidende Tor für die Finninnen in der Schlussminute bzw. Nachspielzeit, denn auch in Portugal war das Tor zum 1:1-Ausgleich durch Sällström und in Schottland war das Tor zum 1:0-Sieg, durch die erst in der vierten Minute der Nachspielzeit zu ihrem ersten Länderspiel eingewechselte Amanda Rantanen, erst spät gefallen.

Anmerkung: Die zweitplatzierte portugiesische  Mannschaft schied in den Play-Offs der schlechteren Gruppenzweiten zunächst gegen Russland aus, wurde aber am 2. Mai für die wegen des völkerrechtswidrigen russischen Überfalls auf die Ukraine suspendierte russische Mannschaft nachnominiert.

Vorbereitung 

Zwischen dem Ende der Qualifikation und dem Beginn der EM-Endrunde liegen diesmal aufgrund der Verschiebung der Endrunde aufgrund der COVID-19-Pandemie knapp 19 Monate. In diese Zeit fiel der Beginn der Qualifikation für die WM 2023, die nach der EM abgeschlossen wird.

Im Jahr der EM-Endrunde fanden bisher folgende Spiele statt, bzw. sind geplant:

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaft sind nicht für die EM qualifiziert bzw. kein Mitglied der UEFA, fett gesetzte Mannschaften sind aktuelle Kontinentalmeister.

Kader 
Am 9. Juni 2022 wurden die folgenden Spielerinnen nominiert.

Anmerkungen: Der finnische Verband fasst Mittelfeldspielerinnen und Angreiferinnen (Keskikenttä ja hyökkäys) zusammen, die UEFA trennt sie führt Nora Heroum als Mittelfeldspielerin.

Endrunde 

Bei der Auslosung am 28. Oktober 2021 wurde Finnland in die Gruppe mit Rekordeuropameister Deutschland, Dänemark und Spanien gelost. Gegen Deutschland konnten die Finninnen nur einmal 1985 gewinnen, neun Spiele wurden verloren. Gegen Dänemark wurde viermal gewonnen, sechs Spielen endeten remis und 28 Spiele wurden verloren. Gegen Spanien wurde noch kein Spiel gewonnen, zweimal gelang ein Remis, fünf Spiele wurden verloren.

Gruppenspiele 

|}

|}

Einzelnachweise und Fußnoten 

Finnland